L'édition 2009 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du  au  novembre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Serhiy Stakhovsky remporte l'épreuve de simple, Colin Fleming et Ken Skupski celle de double.

Lauréats 
Serhiy Stakhovsky, issu des qualifications, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Horacio Zeballos.

En double, Colin Fleming et Ken Skupski remportent leur deuxième titre ensemble en battant en finale Jérémy Chardy et Richard Gasquet. Il s'agit également du  pour chacun.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Pétersbourg
ATP 2009
Sport en Russie en 2009
Tennis en octobre 2009
Tennis en novembre 2009